Vallenar kan syfta på:
 10454 Vallenar − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Chile 

 Vallenar (ort), Región de Atacama, Provincia de Huasco, 
 Vallenar (flygplats), Región de Atacama, Provincia de Huasco, 
 Vallenar (kommun), Región de Atacama, Provincia de Huasco, 

Robotskapade Chileförgreningar